SFAM steht für:
 Société française d’assurances multirisques, französische Sachversicherungsgesellschaft

sfAM steht für:
 Selbstfahrende Arbeitsmaschine

Abkürzung